Algemeen Uitbreidingsplan, een plan voor de uitbreiding van Amsterdam;
Amsterdam University Press, een uitgever gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam.
Acceptable Use Policy, term gebruikt door Internetproviders over het acceptabel gebruik van het netwerk.